Dit artikel geeft een overzicht van VVV in het seizoen 1991/1992.

Transfers

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Oefenwedstrijden

Eredivisie

KNVB-beker

Statistieken

 
VVV
 1991/92